

Géographie 

 Bajina Bašta, en serbe cyrillique Бајина Башта, une ville et une municipalité situées à l’ouest de la Serbie dans la vallée de la Drina ;
 Tell Basta, le nom arabe de la ville antique de Per Bast(et) (en égyptien) que les Grecs nommeront Bubastis (ou Boubastis) ;
 Basta, un quartier de Beyrouth séparant les collines d'Achrafiyeh et de Ras Beyrouth. Le nom de ses habitants est  Bastaoui, féminin Bastaouiyeh, pluriel Bastawiyé ;
 Basta, un site néolithique près de Pétra, en Jordanie.

Musique

 Et... Basta !, un album de Léo Ferré paru en 1973.
 Ya Basta !, un groupe rock'n'ska de Paris-banlieue formé en 1993 par Ol et Cidou.
 Basta (Баста), de son vrai nom Vasily Vakulenko, un rappeur russe, fondateur du label "Gazgolder" spécialisé dans le rap, le hip-hop et d'autres musiques actuelles.

Patronyme

 Adrian Basta (né en 1988), footballeur polonais.
 Anna Basta (née en 2001), gymnaste italienne.
 Dušan Basta (1984-), footballeur serbe.
 Giorgio Basta (1544-1607),un général autrichien d’origine albanaise, envoyé pour commander les forces des Habsbourg pendant la Longue Guerre (1591-1606) et plus tard pour administrer la Transylvanie comme une vassalité autrichienne.
 Marie Basta (1856-19?), chanteuse d'opéra allemande (soprano).

Politique
 Basta Ya est une initiative citoyenne engagée activement pour la défense des droits de l’homme, de la démocratie, de la concorde et de la tolérance au Pays basque.
 BastAǃ est un parti politique de gauche dans le demi-canton suisse de Bâle-Ville.

Médias
 Basta ! est un média en ligne français sous-titré « Agence d'informations sur les luttes environnementales et sociales ».

Mot commun
 Basta est une interjection espagnole et italienne qui signifie  correspondant à l'interjection française, aujourd'hui désuète,  . En France, la forme espagnole basta est désormais  couramment employée (hispanisme).
 Basta est un mot arabe qui signifie  ou .

Agriculture

 Le Basta est un herbicide dont le composé actif est le glufosinate d'ammonium

Patronyme arabe
Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme serbe